Gunnsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gunnsjön, Uppland, sjö i Norrtälje kommun,  (22,1 ha)
Gunnsjön, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (10,3 ha)

Se även
Gunnasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn